Иога́нн Льво́вич А́льтман (1 мая 1900, Оргеев, Кишинёвский уезд, Бессарабская губерния — 26 февраля 1955, Москва) — советский литературовед, литературный и театральный критик. Ответственный редактор газеты «Советское искусство» (1936—1938) и первый ответственный редактор журнала «Театр» (1937—1941).

Биография 
Родился 1 мая 1900 года в бессарабском местечке Оргеев (теперь райцентр Оргеевского района Молдовы). С 1918 по 1922 год служил в РККА. В 1926 году окончил Московский государственный университет, в 1932 году — литературное отделение Института красной профессуры. Член РКП(б) с 1920 года. Был редактором отдела партийной жизни «Рабочей газеты».

С 1933 года занимался рецензированием московской театральной жизни и печатал литературоведческие работы о творчестве классических и советских драматургов, становлении театральной жизни в советских республиках (Армении, Грузии, Азербайджане), в том числе монографии: «Новая драма и проблема классики» (1935), «О задачах театральной критики» (1935), «Драматические принципы Аристотеля» (1936), «Теория драмы Лессинга» (1936), «Лессинг и драма» (1939), «Проблемы советской драматургии эпохи Великой Отечественной войны» (1946), монография о грузинском актёре А. А. Хораве («Акакий Алексеевич Хорава», 1947) и другие работы. Являлся редактором изданий «Библиотеки мировой драматургии» (1936). Член редколлегии журнала «Книга и пролетарская революция» (1936).

30 апреля 1937 года был назначен первым ответственным редактором журнала «Театр» (до 1941 года), одновременно редактировал газету «Советское искусство» (1936—1938). Член Комиссии по драматургии, театру и кино при президиуме Союза писателей СССР (1936). В годы Великой Отечественной войны был редактором фронтовой армейской газеты «Уничтожим врага».

Заведующий кабинетом Всероссийского театрального общества (1946). С 1947 года и до его закрытия в 1948 году был заместителем художественного руководителя по репертуару ГОСЕТ.

В 1949 году в ходе кампании по борьбе с космополитизмом был обвинён в антипатриотической деятельности, связях с «сионистскими заговорщиками» и исключён из партии. Леонид Зорин в книге «Авансцена» описал собрание, на котором под председательством Анатолия Софронова разбиралось персональное дело «двурушника и буржуазного националиста» Альтмана. В частности его обвинили в «семейственности» — в том, что устроил во фронтовую редакцию жену и сына. Альтман пытался оправдаться и его объяснения произвели было впечатление на публику: «Мой сослуживец, который сейчас говорил о семейственности, вместе со мной стоял на могиле моего мальчика… вместе со мной…», — сказал Альтман и замолчал. Эти воспоминания дополнил Бенедикт Сарнов:

Зал, битком набитый озверевшими, жаждущими свежей крови линчевателями, тоже молчал. И в этой наступившей вдруг на мгновение растерянной тишине как-то особенно жутко прозвучало одно короткое слово — не выкрикнутое даже, а просто произнесённое вслух. Не слишком даже громко, но отчётливо, словно бы даже по слогам: — Не-у-бе-ди-тельно… Слово это скрипучим своим голосом выговорил Лазарь Лагин, автор любимой мною в детстве книги «Старик Хоттабыч». И оно, как говорится, разбило лёд молчания. Суд Линча продолжился.

9 сентября 1950 года Альтман был исключён из Союза писателей СССР. 5 марта 1953 года за «подрывную работу в области театрального искусства» арестован. 29 мая 1953 года освобождён.

Умер 26 февраля 1955 года от болезни сердца. Похоронен в Москве на Донском кладбище. В 1957 году был издан том его избранных литературоведческих статей.

Награды 
 орден Красной Звезды (1943)
 орден Отечественной войны 2 степени (1945)
 медали «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Примечания

Монографии 
 
 Акакий Алексеевич Хорава. Жизнь и творчество. — М.; Л.: Искусство, 1947. — 83 с.
 Избранные статьи. — М.: Советский писатель, 1957. — 456 с.

Литература 
 Горбачёв А. Н. Военные газеты периода 1900—2018 гг. из фондов Российской Государственной библиотеки и архивов РФ. Краткий справочник. — М.: Infogans, 2019.

Выпускники МГУ
Выпускники Института красной профессуры
Театральные критики СССР
Театральные критики России
Редакторы по алфавиту
Редакторы XX века
Главные редакторы журнала «Театр»
Редакторы газет
Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны
Реабилитированные в СССР
Жертвы борьбы с космополитизмом
ГОСЕТ
Члены КПСС
Умершие от разрыва сердца
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Похороненные на Донском кладбище